KWE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Guiyang (Cina)